

Geografia

Austria 
 Reinsberg – comune nel distretto di Scheibbs (Bassa Austria)

Germania 
 Reinsberg – comune nel circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)

Pagine correlate 
 Rheinsberg – città tedesca nel circondario dell'Ostprignitz-Ruppin (Brandeburgo